Kamerun je lahko:
 Kamerun - država v zahodni Afriki
 Kamerun - gora in ognjenik v državi Kamerun